Валентина Александровна Ермакова:
 Ермакова, Валентина Александровна (1924—2003) — советская актриса и театральный педагог.
 Ермакова, Валентина Александровна (более известна под фамилией Жулина; род. 1953) — советская гребчиха.